Craighouse puede referirse a varios conceptos:

Craighouse: un pueblo de Escocia localizado en la Isla de Jura;
Craig House: un viejo caserón histórico y campus de la Universidad Napier de Edimburgo, anteriormente un hospital, localizado en Edimburgo, Escocia;  
Colegio Craighouse: colegio inglés, localizado en Lo Barnechea, Santiago de Chile.
Craighouse Old Boys: un club de rugby de Chile, conformado por alumnos y exalumnos del colegio Craighouse.
Craighouse Old Girls: un club de hockey de Chile, conformado por alumnas y exalumnas del Colegio Craighouse.